Василий Лыткин: Лыткин, Василий (?—?)— ярославский купец начала XVII века.
 Лыткин, Василий Ильич (1895—1981) — коми поэт, лингвист финно-угровед.